A Night to Remember () — третий студийный альбом американской певицы Синди Лопер, выпущенный 27 мая 1989 года на лейбле Epic Records.

Информация об альбоме 
Первоначально альбом планировалось выпустить в 1988 году под названием Kindred Spirit, однако из-за визита Синди в СССР, а также из-за провала сингла «Hole in My Heart (All the Way to China)» выход был отложен. На альбоме, вышедшем в мае 1989 года, изменён порядок песен и добавлены новые треки («A Night to Remember», «Dancing with a Stranger» и «I Don’t Want to Be Your Friend»). Кроме того, песня «Don’t Look Back», записанная для Kindred Spirit, не вошла в A Night to Remember.

В музыкальном плане альбом полностью отошёл от звучания новой волны и перешёл к поп-балладам. Сама Лопер довольно прохладно относится к A Night to Remember. За исключением «I Drove All Night», песни из этого альбома редко попадают в сборники и исполняются на концертах.

Альбом вышел в тот момент, когда радиостанции США меняли свой формат, переходя от поп-композиций к гранжу. В результате у песен Лопер стало гораздо меньше прокруток на радио, что в свою очередь привело к довольно средним продажам альбома в США — 500 тысяч копий. В Великобритании A Night to Remember, занявший 9 место в национальных чартах, является самым успешным студийным альбомом Синди Лопер за всю её карьеру.

Список композиций 
 «Intro» — 0:27
 «I Drove All Night» (Том Келли, Билли Стейнберг) — 4:11
 «Primitive» (Келли, Лопер, Стейнберг) — 3:48
 «My First Night Without You» (Келли, Лопер, Стейнберг) — 3:01
 «Like a Cat» (Amphlett, Келли, Стейнберг) — 3:25
 «Heading West» (Келли, Лопер, Стейнберг) — 3:55
 «A Night to Remember» (Лопер, D. Micale, Franke Previte) — 3:43
 «Unconditional Love» (Келли, Лопер, Стейнберг) — 3:56
 «Insecurious» (Child, Лопер, Diane Warren) — 3:30
 «Dancing With a Stranger» (Chiten, Лопер, Previte) — 4:12
 «I Don’t Want to Be Your Friend» (Warren) — 4:22
 «Kindred Spirit» (Лопер) — 1:16
 «Hole in My Heart (All the Way to China)» (Richard Orange) — 4:05 (только на японской версии)

 Трек, не вошедший в альбом: «Unabbreviated Love» (Лопер, Micale, Previte) — би-сайд сингла «My First Night Without You»

Чарты

Примечания

Литература 
 

Альбомы, спродюсированные Филом Рамоном